FUSE (Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer), le télescope spatial de la NASA, de l'ASC et du CNES
 Le Fuse, une discothèque à Bruxelles en Belgique
 F.U.S.E., un pseudonyme du musicien de techno Richie Hawtin
 Fuse, un album du groupe Cranes, paru en 1986
 FUSE (Filesystem in Userspace) - module du noyau Linux permettant d'utiliser des pilotes de systèmes de fichiers dans l'espace utilisateur, sans la moindre modification du code source du noyau.
 Fuse, un jeu vidéo sorti en  sur Xbox 360 et PS3.
 JBoss Fuse, en informatique, un Enterprise Service Bus.
 FUSE - Memoirs of the Hunter Girl Read (伏 鉄砲娘の捕物帳, Fuse Teppou Musume no Torimonochou) est un film japonais sorti en automne 2012 et réalisé par Miyaji Masayuki.

Voir aussi

Articles connexes 
   : émulateur utilisé pour le ZX Spectrum (ordinateur datant de 1982...)

Homophonie